Der Kanton Lodève ist eine französische Verwaltungseinheit im Arrondissement Lodève des Départements Hérault. Er hat  Einwohner (Stand: ). Seit 2017 ist Irène Tolleret Regierungsrätin des Kantons.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 54 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Lodève die 16 Gemeinden Fozières, Lauroux, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Le Bosc, Le Puech, Les Plans, Lodève, Olmet-et-Villecun, Poujols, Saint-Étienne-de-Gourgas, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Pierre-de-la-Fage, Saint-Privat, Soubès, Soumont und Usclas-du-Bosc. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 282,64 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 3415.

Weblinks 
 Der Kanton Lodève auf der Webpräsenz des Départements (französisch)

Kanton im Département Hérault